Новопавлівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Новопавлівська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Новопавлівська волость — Катеринославського повіту Катеринославської губернії;
 Новопавлівська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 Новопавлівська волость — Ізюмського повіту Харківської губернії;
 Новопавлівська волость — Ананьївського повіту Херсонської губернії.